Oncopeltus är ett släkte av insekter. Oncopeltus ingår i familjen fröskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fröskinnbaggar
Oncopeltus